Diersch ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Diersch (* 1965), deutscher Zeichner und Maler
 Margareta Diersch (1889–1921), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Dirsch